Tsuwano bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Shimane: Tsuwano (Shimane)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Tsuwano (Han)